La Volta a Burgos 2017, 39a edició de la Volta a Burgos, és una competició ciclista per etapes que es disputà entre l'2 i el 5 d'agost de 2017 sobre un recorregut de 760 km, repartits entre 5 etapes.

Equips 
L'organització convidà a prendre part en la cursa a cinc equips World Tour, onze equips continentals professionals, i dos equips continentals:

Etapes

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Classificació final

Evolució de les classificacions

Referències

Enllaços externs 
 Pàgina oficial de la Volta a Burgos 

2017
Competicions ciclistes del 2017